O Rio Branco Rugby Clube é um clube de Rugby Union da cidade de São Paulo, SP, Brasil. Fundado em 1976, filiado a Federação Paulista de Rugby e a Confederação Brasileira de Rugby.

História 

A equipe de rugby do Rio Branco surgiu em 1976 dentro do Colégio Rio Branco, durante muitos anos essas equipes eram formadas por alunos estrangeiros, que participavam de torneios colegiais, nas categorias mirim, infantil e juvenil. O interesse dos estudantes brasileiro da escola foi crescendo.

Em 1985 alunos e ex-alunos resolveram fundar o Rio Branco Rugby Clube e sua equipe adulta, pois na época contava apenas com categorias inferiores, assim desvinculando-se do colégio, mas preservando o nome em respeito aos títulos e tradições.

Já no ano de 1986 o time adulto começou na segunda divisão do campeonato paulista obtendo 2º lugar, boa colocação para um time novo, enquanto que as categorias inferiores conseguiram ótimas colocações. No ano de 1987, time adulto subiu para a 1º divisão e obteve o 3º lugar no Campeonato Brasileiro e Paulista além das equipes aspirantes, adulto, juvenil e infantil que tornaram-se campeãs paulistas.

Títulos 

 Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 4 vezes (1993, 1997, 1998, 2006)
Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 1 vez (2007)
  Copa do Brasil de Rugby campeão 1 vez (2006)
  Campeonato Brasileiro de Rugby Série B campeão 1 vez (1988)
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 6 vezes (1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002)
  Campeonato Paulista de Rugby Série B campeão 1 vez (1988)
Campeonato Paulista de Rugby Série B vice-campeão 1 vez (1986)
  Torneio Floripa Rugby Sevens 1 vez (2002)

 Categoria Adulto Feminino
  Campeonato Paulista de Rugby vice-campeão 1 vez (2013)

 Categoria Juvenil Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 2 vezes (1990, 2004)
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 4 vezes (1984*, 1985, 1987, 1988)
*(ainda como time do Colégio Rio Branco)

 Categoria Infantil Masculino
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 5 vezes (1981*, 1982*, 1983*, 1987, 1988)
*(ainda como time do Colégio Rio Branco)

Treinadores 
2019

Coordenadora Técnica: Professora Adriana Moraes Alves

 Adulto Masculino: Guilhaume Ribera
 Adulto Feminino: Adriana Moraes Alves
 Juvenil Masculino: Willian Viana e Luiz Antonio
 Juvenil Feminino: Adriana Moraes e Natalia 
 Infantil: Adriana Moraes Alves

Brasão 

No escudo do time tem um pelicano, ave que os cavaleiros cristãos pintavam em seus escudos, esse tornou-se um símbolo, dos homens antigos, que ao observarem os pelicanos alimentando seus filhotes, criaram uma lenda que inspirou o cristãos das cruzadas. "Os Pelicanos deixavam-se devorar pelos próprios filhotes." Ou seja, davam sua própria vida e seu sangue pela sobrevivência dos filhos.

Este símbolo foi utilizado nos brasões dos antigos centros acadêmicos do Colégio Rio Branco e ressuscitado pela equipe de Rugby, pois adapta-se perfeitamente ao espírito do esporte. De fato, dentro e fora de campo, o Rugby exige, além das aptidões físicas e técnicas, abnegação e altruísmo. Dentro de campo, porque as funções de algumas posições são sublimadas em proveito do bem geral da equipe, não permitindo mostras de estrelismo não produtivo.

Ligações externas 

 

Times de rugby de São Paulo
Esporte na cidade de São Paulo